Juan Pablo "el Molo" González (nacido el 29 de septiembre de 1985) es un peleador argentino de artes marciales mixtas que compite en el Arena Tour en la categoría de peso gallo.

Biografía 

Emblema de Club Atlético All Boys, da clases en el gimnasio ubicado al lado de una de las populares del estadio de Floresta y lleva el escudo estampado a cada sitio donde se presenta. Con un récord de 7 ganadas, 0 perdidas y 2 empates, el Molo se ganó el calor del público local a fuerza de duras batallas como ambos choques contra Jeremías Fernández. Su pelea con el colombiano Alejandro Abomohor fue elegido mejor combate de la velada del 4 de noviembre de 2016 en el Luna Park. Su estilo es sinónimo de show y de búsqueda frontal. El "Molo" ha logrado los siguientes títulos: Campeón Argentino de Kickboxing W.K.C. y W.K.F.

Arena Tour 
Juan Pablo González hizo su debut en el certamen contra su compatriota Christian Ariel López el 7 de diciembre de 2011, en el Luna Park. Ganó la pelea por TKO en la tercera ronda.

7 meses más tarde se enfrentó al argentino, Edgardo Cuenca, derrotándolo por decisión unánime el 14 de julio de 2012. 

Luego, en agosto, venció al brasileño Cristiano Caveira por TKO en el segundo round.

En 2014 iba a tener un doble combate contra el chileno Tomás Vásquez. El primero terminó empatado  Sin embargo, en la segunda batalla "el Molo" se impuso en el Luna Park.

En 2015 se enfrentó en dos oportunidades ante su compatriota Jeremías Fernández. En el primera lucha no se sacaron ventajas y el segundo combate se lo iba a llevar Juan Pablo González por decisión unánime.

El 4 de noviembre de 2016, El "Molo" González se quedó con el combate más emocionante de la velada de Arena Tour 8 al derrotar por decisión unánime a Alejandro Abomohor. En una pelea muy pareja, el colombiano pudo haberse quedado con la victoria en el segundo asalto pero el argentino logró resistir para luego inclinar la balanza a su favor.

En junio de este año,  González, venció por nocaut a César Balanta y se mantiene invicto tras nueve peleas, siete victorias y dos empates.
A falta de tres minutos y medio para que termine el primer asalto, el peleador argentino le aplicó un impactante derechazo al colombiano provocando la caída de este, y por consiguiente González siguió desde el suelo propinándole golpes hasta que el árbitro paró la pelea. Es el primer nocaut técnico que realizó el púgil local en todos sus combates realizados en Arena Tour y ahora esperará si le dan la posibilidad de ir por el título de la categoría gallo.

Campeonatos y logros 
 Campeón Argentino de Kick Boxing W.K.C / World Kickboxing Council.
 Campeón Argentino de Kick Boxing W.F.C / World Kickboxing Federation.
Campeón Sudamericano de Kick Boxing Cobra Thai. 
Campeón Sudamericano México W.B.C Muay Thai.
Peleador mejor clasificado de la liga MMA Arena Tour en su peso.

Récord en artes marciales mixtas

Referencias 

Practicantes de artes marciales mixtas de Argentina